Бю:

 Бю () — французская коммуна в департаменте  Eure-et-Loir.

Фамилии 
 Бю, Осе (1904—1991) — норвежская актриса театра, оперетты и кино.
 Бю, Оскар (1870—1939) — норвежский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Бю, Сезар де (1544—1607) — французский священник, католический святой.